Vim kan avse:

 Vim (textredigerare) – en textredigerare allmänt använd i Unix- och GNU/Linux-system
 Cif– ett rengöringsmedel som tidigare hette Vim